Dungeon Master pode se referir a:
Dungeon Master, como é chamado o Mestre de jogo no RPG Dungeons & Dragons.
Nome original em inglês de Mestre dos Magos, personagem de Caverna do Dragão.
Dungeon Master (jogo), um jogo de computador estilo RPG e para o Super Nintendo.

Desambiguação